1979 Голяма награда на САЩ-запад е 4-то за Голямата награда на САЩ-запад и четвърти кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 8 април 1979 година на пистата Лонг Бийч в Калифорния, САЩ.

Репортаж

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ-запад